Gnathifera (stam), een stam van orgaandieren uit de superstam Platyzoa
Gnathifera (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie borstelmotten